Марија Карађорђевић (; Гота, 9. јануар 1900 — Лондон, 22. јун 1961) била је југословенска краљица, супруга краља Александра I и мајка последњег југословенског краља, Петра II.

Биографија 
Друга је ћерка румунског краља Фердинанда Хоенцолерна (1865—1927) и румунске краљице Марије (1875—1938), принцезе од Велике Британије и Ирске, синовице енглеског краља Едварда VII и унуке краљице Викторије.

Маријина бака по мајци је била велика кнегиња Марија Александровна, сестра руског цара Александра III, а деда по мајци јој је био Алфред, војвода од Единбурга — други син британске краљице Викторије.

Била је веома образована. Пре удаје имала је титулу принцезе од Румуније. А као праунука краљице Викторије била је у родбинским односима са свим европским краљевским кућама. За време Првог светског рата радила је са мајком у болници, негујући рањенике. Пошто се звала исто као и своја мајка, била је позната и по надимку Мињон.

Веридба са југословенским краљем Александром I Карађорђевићем је објављена на њен рођендан, 9. јануара 1922. у Синаји. Венчање је одржано 8. јуна 1922. године у Београду. Са њим је родила три сина:
 краљ Петар II Карађорђевић (1923—1970)
 принц Томислав Карађорђевић (1928—2000)
 принц Андреј Карађорђевић (1929—1990)

Имала је винарију у Демир Капији.

Српски народ ју је веома волео. Била је узор предане и брижне супруге и мајке. Била је веома ангажована у хуманитарном раду. 

После убиства краља Александра у Марсељу, 9. октобра 1934. остала је да се брине о синовима и спрема Петра да преузме краљевску улогу када постане пунолетан. Када је краљ Петар II ступио на власт 28. марта 1941. она је постала краљица-мајка. Питање Петровог брака са грчком принцезом Александром , који је склопљен у пролеће 1944. године, трајно ју је отуђио од најстаријег сина. 
Током Другог светског рата учествовала је у раду Комитета Црвеног крста преко кога је слала хуманитарну помоћ у Југославију али се није потписивала својим именом већ псеудонимом Марија К. Ђорђевић. 

После Другог светског рата скромно је живела у Енглеској на имању у Кенту. Шарл де Гол је 1959. одликовао великим крстом Ордена легије части.

Преминула је 22. јуна 1961. у Лондону и сахрањена у Краљевском гробљу Фрогмор у Виндзору. Њени посмртни остаци су ексхумирани и пренети у Србију 29. априла 2013. године, да би 26. маја 2013. у оквиру државне сахране били сахрањени на Опленцу. Одлуком Вишег суда у Београду рехабилитована је 14. априла 2014. године.

Била је веома омиљена у српском народу. У традиционалном друштву тадашње Србије, била је узор смерне супруге и мајке. Била је активна у добротворним организацијама.

Титуле и признања 
 9.јануар 1900 - 8.јун 1922: Њ. К. В. принцеза Марија од Румуније, кнегиња од Хоенцолерн-Сигмарингена.
 8. јун 1922 - 6. јануар 1929: Њено Величанство краљица од СХС
 6. јануар 1929 - 9. октобар 1934: Њено Величанство краљица од Југославије
 9. октобар 1934 - 22. јун 1961: Њено Величанство краљица Марија, краљица Мајка

Одликовања 
Домаћа
  Орден Карађорђеве звезде са брилијантима, Велики крст (Краљевина Југославија)
  Орден Светог Саве, Велики крст (Краљевина Југославија)
Страна
  Орден Карола I, Краљевина Румунија
  Орден румунске круне, Краљевина Румунија
  Национални орден Легије части, Француска Република

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Галерија

Види још 
 Задужбина краља Александра I и краљице Марије у Сомбору
 ОШ „Краљица Марија” Београд

Референце

Литература 
 Биографија краљице Марије Карађорђевић (уз дозволу)

Спољашње везе 

 Венчање краља Александра и принцезе Марије (1922), Британски кино архив на јутјубу - Званични канал
 Краљ Александар и краљица Марија на Теразијама (1934), Југословенска кинотека - Званични канал
 Сахрана краља Александра од Југославије (1934), Британски кино архив на јутјубу - Званични канал
 Краљица Марија од Југославији у Енглеској (1941), Британски кино архив на јутјубу - Званични канал
 Званична презентација престолонаследника Александра
 „Женидба краља Александра“, Ђуро Загорац, Вечерње новости, фељтон, јун 2007.
 „Марија, племенита краљица“ , Војислава Латковић, Вечерње новости, фељтон, август 2010.
 Необичан живот обичне краљице, српске („Вечерње новости“, 3. мај 2014)
 Краљица Марија - била је „мајка“ свих Срба („Вечерње новости“, 26. август 2015)
 НАЈВОЉЕНИЈА СРПСКА КРАЉИЦА: Марија је освојила срца људи своје нове домовине („Вечерње новости“, 11. јун 2021)

Рођени 1900.
Умрли 1961.
Краљице Југославије
Династија Хоенцолерн
Марија
Румуни у Србији
Носиоци Карађорђеве звезде
Одликовани Легијом части (Србија)